Berneray kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Berneray (Yttre Hebriderna), Skottland, Eilean Siar, 
 Barra Head Island, ö, Skottland, Eilean Siar,